Семинолы () — индейское племя, укоренившееся во Флориде, ныне также проживающее на территории Оклахомы.

История 
Семинолы представляют собой ветвь племени оконее, издревле проживавшего в Джорджии. В 1685 г. одна из общин оконее двинулась вниз по реке Чаттахучи. В 1716 г. группа оконее мигрировала на территорию нынешнего флоридского округа Алахуа. За ней и закрепилось название семинолов. В дальнейшем их ряды пополнились группами индейцев крикского происхождения, из современных штатов Джорджия, Миссисипи и Алабама, а также беглыми чернокожими рабами из Южной Каролины и Джорджии.

В середине XIX века большинство семинолов были насильственно переселены правительством США из Флориды в индейскую резервацию в Оклахоме. Небольшая часть племени — от 300 до 500 человек — осталась на юге Флориды в Эверглейдсе и оказывала ожесточённое сопротивление армии США, потерявшей в боях с семинолами около 1500 солдат (часть потерь была вызвана болезнями). Флоридские семинолы так и не сдались властям США и гордо именуют себя «Непокорённым народом», — они являются единственным индейским племенем, не подписавшим формального мирного договора с США. В то же время, семинолы входят в состав «Пяти цивилизованных племён». В ходе американской гражданской войны семинолы участвовали в боевых действиях как на стороне Союза, так и Конфедерации.

Племя семинолов численностью около 12 тысяч человек владеет землями во Флориде и Оклахоме. Основные деловые интересы племени — табак, туризм и игорный бизнес.

В 2006 году племя купило всемирно известную сеть ресторанов Hard Rock Cafe за $965 миллионов.

Сегодня около 3100 семинолов проживает во Флориде и 6000 — в Оклахоме. Резервации во Флориде: Брайтон, Иммокали, Биг-Сайпресс, Холливуд, Тампа и Форт-Пирс.

В литературе 
 Томас Майн Рид. Оцеола, вождь семинолов
 Мак Рейнольдс. Хороший индеец 
 Керк Монро. Перо фламинго

См. также 
 Чёрные семинолы

Примечания

Литература 
 Mahon, John K.; Brent R. Weisman (1996). «Florida’s Seminole and Miccosukee Peoples». In Gannon, Michael (Ed.). The New History of Florida, pp. 183-206. University Press of Florida. ISBN 0813014158.

Ссылки 
 Время семинолов
 Seminole Nation of Oklahoma official website 
 Seminole Tribe of Florida official site
 Индейцы семинолы – «Мировая цифровая библиотека»
 «Дарственная на передачу индейской территории верхними криками, а также нижними криками и семинолами капитану Томасу Брауну, руководителю по делам индейцев южного района Северной Америки»
 Незвуковой документально-постановочный фильм 1928 года о жизни племени семинолов «Эпизоды жизни в Эверглейдс»
 Эдди Билли | Addie Billie – «Мировая цифровая библиотека»

Семинолы
Индейцы Оклахомы
Индейцы Флориды